

Sigle 
 Barisan Nasional  – partito politico malese
 Bn – benzile
 Bianco e nero (fotografia)
 Blocco Nazionale  – coalizione elettorale italiana del 1948
 Βασιλικόν Ναυτικόν, Vasilikón Naftikón, la Marina Reale greca attiva fino al 1973

Chimica
 BN – formula chimica del nitruro di boro

Codici 
 BN – codice vettore IATA di Forward Air International Airlines
 bn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bengalese
 BN – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Brunei
 BN – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Benevento (Italia)
 BN – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Bistrița-Năsăud (Romania)

Informatica 
 .bn  – dominio di primo livello del Brunei

Mineralogia 
 Bn – abbreviazione di bornite

Trasporti 
 BN – targa automobilistica di Vidin (Bulgaria)
 BN – targa automobilistica di Bonn (Germania)
 BN – targa automobilistica di Bangka (Indonesia)
 BN – targa automobilistica di Bánovce nad Bebravou (Slovacchia)
 BN – targa automobilistica della provincia di Benevento (Italia)

Altro 
 BN – abbreviazione del Codice Morse per All between ("tutto fra")